Funktionalisme er et flertydigt begreb:

 Funktionalisme (arkitektur) - inden for arkitektur.
 Funktionalisme (sociologi) - inden for sociologi.
 Funktionalisme (filosofi) - inden for filosofi.